Lingard är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Jesse Lingard /född 1992), engelsk fotbollsspelare
Joan Lingard (1932–2022), skotsk författare
John Lingard (1771–1851), engelsk romersk-katolsk präst

Engelska efternamn